Teppo Rastio (né le  à Naantali en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec le Lukko Rauma puis avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Son numéro 4 fut retiré par les Lukko Rauma.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1950-1951 || Lukko Rauma || SM-sarja ||8 ||8 ||3 ||11 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1951-1952 || Lukko Rauma || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1952-1953 || Lukko Rauma || SM-sarja ||9 ||9 ||1 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Lukko Rauma || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1954-1955 || Lukko Rauma || SM-sarja ||8 ||6 ||2 ||8 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || Lukko Rauma || SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||13 ||4 ||17 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||11 ||15 ||26 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-1959 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||7 ||8 ||15 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||10 ||14 ||24 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1960-1961 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||7 ||14 ||21 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1961-1962 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||13 ||5 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||9 ||16 ||25 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1963-1964 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||6 ||7 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-1965 || Lukko Rauma || SM-sarja ||18 ||1 ||3 ||4 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Lukko Rauma || SM-sarja ||20 ||6 ||6 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-1967 || Lukko Rauma || SM-sarja ||19 ||4 ||3 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1967-1968 || Lukko Rauma 2 || Finlande4 ||- ||3 ||10 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1968-1969 || Lukko Rauma || SM-sarja ||21 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1970-1971 || Lukko Rauma || SM-sarja ||11 ||0 ||4 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneur personnels 
1956 : Trophée Raimo-Kilpiö

Notes et références 

Naissance en février 1934
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö